Цивилизация може да се отнася до (по азбучен ред):
 Цивилизация

 Днешни
 Западна цивилизация (накратко казвано „на Запад“)

 Непознати цивилизации
 Извънземна цивилизация

 Исторически

 Ведическа цивилизация
 Егейска цивилизация
 Египетска цивилизация
 Еладска цивилизация
 Етруска цивилизация
 Западноанатолийска цивилизация
 Индска цивилизация
 Картагенска цивилизация
 Микенска цивилизация
 Минойска цивилизация
 Наска цивилизация
 Руска цивилизация
 Цивилизация на ацтеките
 Цикладска цивилизация
 Шумерска цивилизация

 Произведения
 Криворазбраната цивилизация - пиеса на Добри Войников
 Мюзикъл „Криворазбраната цивилизация“ по пиесата на Добри Войников

 Други
 Цивилизация (игра)
 Цивилизацията и разочарованието от нея, книга от Зигмунд Фройд